Казимеж (имя) — полонизированный вариант мужского имени Казимир.

Населённые пункты 
 Казимеж — район Кракова.
 Казимеж Шахтёрский — район Сосновца.
 Казимеж — старинный город Минского воеводства.
 Казимеж — село в Польше. Гмина Водзерады, Ласкский повят, Лодзинское воеводство.
 Казимеж — село в Польше. Гмина Лютомерск, Пабяницкий повят, Лодзинское воеводство.
 Казимеж — село в Польше. Гмина Скомлин, Велюньский повят, Лодзинское воеводство.
 Казимеж — село в Польше. Гмина Глогувек, Прудницкий повят, Опольское воеводство.
 Казимеж — село в Польше. Гмина Косаково, Пуцкий повят, Поморское воеводство.
 Казимеж — село в Польше. Гмина Бялы-Бур, Щецинецкий повят, Западно-Поморское воеводство.
 Казимеж-Бискупи — село в Польше. Центр гмины Казимеж-Бискупи, Конинский повят, Великопольское воеводство.
 Казимеж-Дольны — город в Польше. Центр гмины Казимеж-Дольны, Пулавский повят, Люблинское воеводство.
 Казимеж-Поморский — хутор в Польше. Гмина Бендзино, Кошалинский повят, Западно-Поморское воеводство.

С названием Казимежево 
 Казимежево — село в Польше. Гмина Збуйно, Голюбско-добжинский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Казимежево — село в Польше. Гмина Кцыня, Накловский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Казимежево — село в Польше. Гмина Оброво, Торуньский повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Казимежево — село в Польше. Гмина Эльблонг, Эльблонгский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Казимежево — село в Польше. Гмина Вежбинек, Конинский повят, Великопольское воеводство.
 Казимежево — село в Литве. Шальчининкский район, Вильнюсский уезд.

См. также 
 Казмеж — село в Польше
 Казимир (значения)
 Эффект Казимира
 Инвариант Казимира